Vasárnapi Újság hetilap, 1834–1848
 Vasárnapi Ujság hetilap, 1854–1921
 Vasárnapi Újság kolozsvári hetilap, 1923–1925
 Vasárnapi Újság a Kossuth Rádió műsora